Actaea kan avse:

Actaea  – ett släkte av ranunkelväxter, se Trolldruvesläktet
Actaea (krabbsläkte) – ett släkte av krabbor.
Actaea (måne)  – en asteroidmåne, 
Actaea (nereid) – en nereid inom grekisk mytologi